Името Смолвил може да се отнася за:

 Смолвил (комикси), родният град на Кларк Кент.
 Смолвил (сериал), сериал за живота на младия Кларк Кент и другите обитатели на града.
 „Смолвил“ е и името на комикс, базиран на сериала.